The Final Cut ("il taglio finale" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Final Cut – film del 1995 diretto da Roger Christian
 The Final Cut – film del 2004 diretto da Omar Naim

Fumetti 
 The Final Cut – fumetto della serie Buffy l'ammazzavampiri

Letteratura 
 House of Cards 3: Atto finale (The Final Cut) – romanzo del 1995 di Michael Dobbs

Musica 
 The Final Cut – album dei Pink Floyd del 1983
 The Final Cut EP – filmato VHS dei Pink Floyd del 1983

Televisione 
 The Final Cut – miniserie televisiva britannica del 1995, sulla parte finale della trilogia di romanzi House of Cards

Videogiochi 
 The Final Cut – videogioco

Pagine correlate 
 Final Cut